Voina se poate referi la:

 Război și pace ( Voina i mir), un roman scris de Lev Nikolaevici Tolstoi

Nume de familie 
 Gheorghe Vasiliu-Voina (1887  1960), un om politic român
 Radu Voina (* 1950, Sighișoara), un handbalist român
 Luminița Voina Răuț (* 1958, Brașov)

Vezi și 
Voicu (nume de familie)
Voinea (nume)
Voinovo (dezambiguizare)
Voinescu (dezambiguizare)
Voineasa (dezambiguizare)
Voinești (dezambiguizare)

Voinova, sat în raionul Strășeni, Republica Moldova
Voiniceni, sat în județul Mureș
Voineșița, sat în județul Vâlcea
Voinigești, sat în județul Gorj
Voinița, sat în regiunea Vidin, Bulgaria
Voiniți, sat în regiunea Montana, Bulgaria
Voinițite, sat în regiunea Gabrovo, Bulgaria

Voineagu, curs de apă, afluent al râului Sterpu

Voinicică, plantă anuală din familia Brassicaceae (Cruciferae)

Nume de familie:
 Voinov — caută „Voinov”
 Voineag — caută „Voineag”
 Voinicescu — caută „Voinicescu”

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave